Buchsee ist der Name folgender Stillgewässer:
 Buchsee, See im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
 Buchsee (Bezirk Kufstein), Nachbarsee des Krummsees im Bezirk Kufstein in Tirol, Österreich
 Buchsee (See, Fronreute), See in Fronreute, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg, Deutschland
 Buchsee (Münsing, See), See bei der Gemeinde Münsing, Bayern, Deutschland

Buchsee ist der Name folgender Orte in Deutschland:
 Buchsee (Fronreute), Weiler der Gemeinde Fronreute, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Buchsee (Münsing), Ortsteil der Gemeinde Münsing, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Buchsee (Soyen), Ortsteil der Gemeinde Soyen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Buchsee (Thyrnau), Ortsteil der Gemeinde Thyrnau, Landkreis Passau, Bayern
Buchsee ist der Name folgenden Ortes in der Schweiz:

 Buchsee (Köniz), Ortsteil und Schule in der Gemeinde Köniz, Kanton Bern

Siehe auch:
Buchensee